Badawacho est un ancien woreda de la zone Hadiya de la région des nations, nationalités et peuples du Sud.

Notes et références 
 

Woreda dans la région des nations, nationalités et peuples du Sud
Division administrative disparue au XXIe siècle